

Wydarzenia 

 Ateny i Sparta zawarły 30-letni rozejm

Urodzili się 
 Arystofanes z Aten - najwybitniejszy twórca komedii staroattyckiej (data sporna lub przybliżona)